Ixcatlán es un topónimo de origen náhuatl, que proviene de las raíces Ixcatl: algodón, y -tlan: lugar de; significando, el lugar del algodón. En México puede corresponder a:

San Cristóbal Ixcatlán; localidad del municipio de Ocotlán de Morelos en el estado de Oaxaca;
Camino de Ixcatlán; localidad del municipio de San Felipe Jalapa de Díaz en el estado de Oaxaca;
Municipio de San Pedro Ixcatlán; municipio del estado de Oaxaca;
San Pedro Ixcatlán; localidad del estado de Oaxaca, cabecera del municipio anterior;
Municipio de Santa María Ixcatlán; municipio del estado de Oaxaca;
Santa María Ixcatlán; localidad del estado de Oaxaca, cabecera del municipio anterior;
San Miguel Ixcatlán; localidad del municipio de Santiago Yosondúa en el estado de Oaxaca;
Municipio de Santo Domingo Ixcatlán; municipio del estado de Oaxaca;
Santo Domingo Ixcatlán; localidad del estado de Oaxaca, cabecera del municipio anterior;
Reyes Ixcatlán; localidad del municipio de Santo Domingo Ixcatlán en el estado de Oaxaca.